Нар може да се отнася за:

 нар – растение от род Punica или неговият плод
 нар (мебел) – вид легло
 Нар Шада – измислена луна от света на Междузвездни войни